

Населені пункти та їхні частини

 Анджеюв — село в гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Анджеюв — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Анджеюв — село в гміні Ґодзішув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Анджеюв — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Анджеюв — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Анджеюв — село в гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Анджеюв — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Анджеюв — село в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Анджеюв — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Анджеюв — частина села Станіславув в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Анджеюв — частина села Стшельце-Великі в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Анджеюв — частина села Пяський в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Анджеюв — частина села Ґолас в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Анджеюв — частина села Лісовиці в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства

Примітки